Okręty US Navy o nazwie USS "Mayrant", pochodzącej od Johna Mayranta:

Pierwszy "Mayrant" (DD-31) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding. Został zwodowany w 1910, brał udział w działaniach I wojny światowej i został wycofany ze służby w 1920.
Drugi "Mayrant" (DD-402) był niszczycielem typu Benham, który został zwodowany w 1938, brał udział w działaniach II wojny światowej i został wycofany w 1946. Przetrwał wybuch bomby atomowej w czasie operacji Crossroads.

Mayrant